Szűcs Éva (1934) tollaslabdázó, sportvezető
 Szűcs Éva (1963) kick-boxoló, edző